Oberwiesenfeld (München), een buurt in München
Oberwiesenfeld (vliegveld), een voormalige vliegveld van München
Oberwiesenfeld (metrostation), een station van de metro van München